Нерознак — фамилия. Известные носители:

 Нерознак, Владимир Петрович (1939—2015) — российский учёный-лингвист и общественный деятель. Доктор филологических наук, профессор.
 Нерознак, Всеволод Владимирович (род. 1972) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 Нерознак, Татьяна Александровна (род. 1989) — казахстанская легкоатлетка.